Пеннант — фамилия

Известные носители 
 Пеннант, Джермейн — английский футболист 
 Пеннант, Томас — валлийский натуралист, орнитолог, зоолог и исследователь старины
 Пеннант, Касс — английский писатель и бывший футбольный хулиган